Казале има више значења:
 Казале (Арецо)
 Казале (Асколи Пичено)
 Казале (Асти)
 Казале (Беневенто)
 Казале (Бергамо)
 Казале (Болоња)
 Казале (Бреша)
 Казале (Кампобасо)
 Казале (Казерта)
 Казале (Кунео)
 Казале (Фиренца)
 Казале (Фрозиноне)
 Казале (Ђенова)
 Казале (Империја)
 Казале (Изернија)
 Казале (Л'Аквила)
 Казале (Ла Специја)
 Казале (Латина)
 Казале (Мачерата)
 Казале (Мантова)
 Казале (Месина)
 Казале (Модена)
 Казале (Парма)
 Казале (Павија)
 Казале (Перуђа)
 Казале (Пезаро и Урбино)
 Казале (Пескара)
 Казале (Равена)
 Казале (Ређо ди Калабрија)
 Казале (Ређо Емилија)
 Казале (Ријети)
 Казале (Римини)
 Казале (Салерно)
 Казале (Терамо)
 Казале (Торино)
 Казале (Виченца)